

Astronomia
 3015 Candy – asteroide della fascia principale

Aziende 
Candy – azienda italiana produttrice di elettrodomestici

Cinema 
 Candy e il suo pazzo mondo (Candy) – film del 1968 diretto da Christian Marquand
Paradiso + Inferno (Candy) – film del 2006 diretto da Neil Armfield
John Franklin Candy (Candy) – attore canadese.

Letteratura 
Candy – romanzo di Terry Southern e Mason Hoffenberg del 1958, da cui è tratto il film Candy e il suo pazzo mondo
 Candy: A Novel of Love and Addiction – romanzo di Luke Davies del 1998, da cui è tratto il film Paradiso + Inferno

Musica 
 Candy – batterista dei Leftöver Crack
 Candy – gruppo musicale rock statunitense
 Candy – gruppo musicale electropop georgiano
 Candy – album di Lee Morgan del 1957
 Candy – album di Chet Baker del 1985
 Candy – singolo dei BUCK-TICK del 1996
 Candy: The Best of Peter Daltrey – album di Peter Daltrey del 1999
 Candy – singolo di Mandy Moore del 1999, dall'album So Real
 Candy – singolo degli Ash del 2001, dall'album Free All Angels
 Candy – singolo dei Killer Barbies e Bela B. del 2002
 Candy – singolo di Koda Kumi del 2006
 Candy – album di Mandy Moore del 2006
 Candy – singolo di Snoop Dogg, dall'album Tha Blue Carpet Treatment
 Candy – singolo di Paolo Nutini del 2009
 Candy – singolo di Mai Hoshimura del 2010
 Candy – singolo di Robbie Williams del 2012
 Candy – singolo di Iggy Pop in duetto con Kate Pierson
 Candy – singolo di Mike Williams e Dastic del 2014
 Candy – singolo di Doja Cat del 2018
 Candy - singolo di Rosalía del 2022

Onomastica
Candy – variante del nome proprio di persona Candace.

Altro 
 Candy (Candice White) – protagonista del manga e anime Candy Candy